Fuji kan syfta på:

 Fuji - ett berg i Japan
 Fuji, Shizuoka - en stad i Shizuoka prefektur, Japan
 Fuji International Speedway - en racerbana i staden Fuji, Japan
 Fuji (köping) - en köping i Henan, Kina
 Fuji (1896) - ett japanskt slagskepp, av pre-dreadnought-typ sjösatt 1896
 Fuji (äpple) - en äppelsort
 Fuji Electric - ett japanskt industriföretag
 Fuji Heavy Industries - ett japanskt industriföretag
 Fujifilm - ett japanskt företag
 3996 Fugaku - en asteroid